В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of New Orleans 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Венді Тернбулл і Шерон Волш 6–4, 6–1.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Венді Тернбулл /  Шерон Волш (фінал)

 Розалін Феербенк /  Елізабет Смайлі (півфінал)
 Сенді Коллінз /  Мері Лу Деніелс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of New Orleans